Vorläufige Exilregierung steht für:
 Vorläufige tschecho-slowakische Regierung, erste amtierende Regierung der Tschechoslowakei 1918
 Vorläufige Exilregierung der Nationalkoalition syrischer Revolutions- und Oppositionskräfte  in Syrien unter Ministerpräsident Ahmed Tomeh